Blanche (französisch für „die Weiße“) ist 
 ein weiblicher Vorname, siehe Blanche (Vorname) – dort auch Namensträgerinnen

Blanche ist der Künstlername von:
 Blanche (Sängerin) (bürgerlich Ellie Delvaux), belgische Sängerin

Blanche bezeichnet:
 Blanche (Durance), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Durance
 Blanche (Film), Film von Walerian Borowczyk (1971)
HMS Blanche, Schiff
 die HMS Blanche (H47), Zerstörer der B-Klasse der britischen Royal Navy
 Blanche (Métro Paris), eine Station der Métro Paris
 Blanche (Schiff), erstes von A. & J. Inglis gebautes Stahldampfschiff (1863)
 Blanche (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie aus den Jahren 2003 bis 2006

Blanche ist der Name folgender Herrscherinnen und Herrschersgattinnen:
 Blanche d’Artois (1248–1302), Regentin von Navarra und Champagne-Brie
 Blanche de Bourgogne (Blanka von Burgund; 1295–1326), Königin von Frankreich
 Blanche de Castille (Blanka von Kastilien; 1188–1252), dritte Tochter Königs Alfons VIII. von Kastilien
 Blanche von Frankreich (1253–1323), französische Prinzessin
 Blanche von Frankreich (um 1282–1305), Ehefrau Rudolfs III. von Habsburg
 Blanche of Lancaster (1341 oder 1345–1368), Herzogin von Lancaster
 Blanche von Namur (um 1320–1363), Königin von Schweden und Norwegen

Blanche ist der Familienname folgender Personen:
 August Theodor Blanche (1811–1868), schwedischer Schriftsteller
 Claire Blanche-Benveniste (1935–2010), französische Linguistin und Romanistin
 Eugène Terre’Blanche (1941–2010), Führer der rechtsextremen südafrikanischen Burengruppierung Afrikaner Weerstandsbeweging 
 Francis Blanche (1921–1974), französischer Schauspieler
 Jacques-Émile Blanche (1861–1942), französischer Maler
 René Blanche (* 1982), deutscher Theaterregisseur
 Roland Blanche (1943–1999), französischer Schauspieler

Blanche ist der Zwischenname von:
 Bartolomeo Blanche Espejo (1879–1970), chilenischer Politiker und Militäroffizier

Blanche ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Aiguille Blanche de Peuterey, Berg in Italien
 Blanche-Église, französische Gemeinde im Département Moselle
 Blanche Garde, Kreuzfahrerburg auf dem Tell es-Safi
 Château La Tour Blanche, Weingut in der Gemeinde Bommes (Bordeaux)
 Dent Blanche, Berggipfel in den Walliser Alpen
 Tête Blanche, Berggipfel in den Walliser Alpen
 La Roche-Blanche, französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 La Roche-Blanche, französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire
 Pointe Blanche, Landspitze in Antarktika 
 Vallée Blanche, Wintersportgebiet in Frankreich (siehe auch Kleinkabinenbahn Vallée Blanche)
 William and Blanche Brooks House, Wohnort von William A. Brooks und seiner Ehefrau Blanche in Forney (Texas)

 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blanche (Alabama)
 Blanche (Kentucky)
 Blanche (Louisiana)
 Blanche (Missouri)
 Blanche (Tennessee)

Blanche ist Namensbestandteil folgender Rebsorten:
 Clairette Blanche, weiße Rebsorte der Provence, der Rhône und des Languedoc
 Folle Blanche, weiße Rebsorte der Charente
 Humagne Blanche, autochthone weiße Rebsorte des Schweizer Kantons Wallis
 Marsanne blanche, weiße Rebsorte aus dem nördlichen Rhônetal
 Mondeuse Blanche, autochthone Rebsorte der Region Savoyen
 Oeillade Blanche, autochthone weiße Rebsorte der Provence 

Blanche ist Namensbestandteil von:
 La dame blanche, französische eine Oper von François-Adrien Boïeldieu 
 Opération blanche, eine besondere Strategie bei der Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen von Kapitalerhöhungen
 The Secret of Madame Blanche, US-amerikanischer Film von 1933

Siehe auch:

 Rivière Blanche

 Blanch
 Carte blanche
 Nuit blanche
 Planche